Д’Эррико — фамилия. Известные носители:

 Д’Эррико, Донна (род. 1968) — американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель.
 Д’Эррико, Камилла (род. 1980) — канадская художница и автор комиксов.